Una vita quasi perfetta (Facing the Enemy) – film del 2001 diretto da Robert Malenfant 
Una vita quasi perfetta (Life or Something Like It) – film del 2002 diretto da Stephen Herek